Manuel Comnène est le nom de plusieurs personnages de la famille des Comnènes, famille règnante dans l'empire byzantin de 1081 à 1185 :
 Manuel Erotikos Comnène, général byzantin du Xe siècle, père de Isaac Ier Comnène.
 Manuel Comnène, le frère de l'empereur Alexis Ier.
 Manuel Ier Comnène, empereur byzantin entre 1143 et 1180.
 Manuel Comnène, le fils de l'empereur Andronic Ier. Il disparaît après la mort de son père.
 Manuel Comnène Doukas, Gouverneur de Thessalonique, puis de Thessalie de 1230 à sa mort.